Paredones kan syfta på följande platser:

Chile 

 Paredones kommun, Región de O'Higgins, Provincia de Cardenal Caro,

Mexiko 

 Paredones, Sinaloa, Culiacán, 
 Paredones, Nayarit, Santiago Ixcuintla, 
 Paredones, Guanajuato, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 
 Paredones, Veracruz, Córdoba, 
 Paredones, Hidalgo, Atotonilco el Grande, 
 Paredones, Oaxaca, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar